Jean René Constant Quoy est un zoologiste français, né le  à Maillé, près de Maillezais, et mort le  à Rochefort.
Jean-Luc Quoy est l'un des spécialistes français reconnus  de l'histoire de la franc-maçonnerie militaire.
 Isabelle Muller-Quoy.